Е́рко Андре́с У́рра Корте́с (; род. 9 июля 1996, Мульчен, Чили) — чилийский футболист, вратарь клуба «Уачипато».

Клубная карьера 
Урра начал свою карьеру в молодёжной команде клуба «Уачипато» в пятнадцать лет после того, как в Насимьенто его заметил скаут. Первоначально Ерко играл на позиции нападающего, но сменил позицию из-за нехватки вратарей в команде. В составе молодёжной команды «Уачипато» принял участие в розыгрыше  2016 года, сыграв во всех трёх матчах.

В 2016 году дебютировал в основной команде в матче Клаусуры против «Аудакс Итальяно» (0:3), после чего занимал место в воротах и в двух следующих матчах. В дальнейшем молодой вратарь не получал игрового времени, в связи с чем летом 2017 года должен был перейти в «Сантьяго Уондерерс» на правах аренды по просьбе своего бывшего тренера , однако из-за проблем с контрактом переход сорвался.

В 2018 году после ухода из «Уачипато» Карлоса Лампе стал основным вратарём команды.

Карьера в сборной 
В ноябре 2018 года был впервые вызван в сборную Чили Рейнальдо Руэдой на товарищеские матчи против Коста-Рики и Гондураса 16 и 20 ноября, соответственно. 26 мая 2019 года был включён в заявку сборной на Кубок Америки в Бразилии.

Статистика

Примечания 

Футболисты Чили
Игроки ФК «Уачипато»